Le  Grand Prix moto de Grande-Bretagne 2009 est la dixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 24 au  sur le Donington Park pour la dernière fois devant plus de 89 977 spectateurs.

En 2010, c'est le circuit de Silverstone qui accueillera la manche britannique.

C'est la  du Grand Prix moto de Grande-Bretagne.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³ 
La course 125 a été stoppée après 14 tours à cause de la pluie. Elle est repartie plus tard pour seulement 5 tours. La position sur le grille de départ est déterminée par la position occupée avant l'arrêt de la course. La seconde partie de la course a déterminé le classement final.

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Grande-Bretagne
Grande-Bretagne
Sport au Royaume-Uni en 2009
Sport en juillet 2009